Les villes d'Arménie (ou, plus correctement, « communautés urbaines », par opposition aux « communautés rurales ») sont au nombre de 49.

Suit une liste de ces villes, classées par ordre de population décroissante.

Liste des Villes

Notes et références 

Arménie
Ville
Arménie